Masters 2016, Dafabet Masters, var en professionell inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan 10 och 17 januari 2016 i Alexandra Palace i London, England.

Deltagare
Regerande Mastersvinnaren Shaun Murphy var seedad etta och regerande världsmästaren Stuart Bingham tvåa. Övriga spelare inbjöds och seedades utefter gällande världsranking.

Prispengar
Den totala prissumman fördelades enligt följande:
Vinnare: 200 000
Tvåa: 90 000
Semifinal: 50 000
Kvartsfinal: 25 000
Åttondelsfinal: 12 500

Högsta break: 10 000

Totalt: 600 000 GBP

Huvudturnering

Final

Centuries

140, 129, 105, 104, 103 Judd Trump
139, 106, 100 Neil Robertson
137, 109, 104 Mark Allen
136, 121, 117, 104, 100 Ronnie O'Sullivan
133, 120, 119, 104 John Higgins
130, 128, 100 Barry Hawkins
120 Stuart Bingham
113 Mark Selby
100 Shaun Murphy

Källor
snooker.org

	
	
2016 i Storbritannien	
Snookersäsongen 2015/2016	
2016
Sportevenemang i London